Mnichovice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Mnichovice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Mnichovice (okres Praha-východ), stad in okres Praha-východ